Тимофеевка:

Топоним

Казахстан 
 Тимофеевка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Тимофеевка — село в Качирском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.
 Тимофеевка — прежнее название села Акмырза в Ерейментауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Тимофеевка — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Тимофеевка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Тимофеевка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Тимофеевка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Тимофеевка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Тимофеевка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Тимофеевка — деревня в Седельниковском районе Омской области, упразднена в 1999 г.
 Тимофеевка — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Тимофеевка — село в Ольгинском районе Приморского края.
 Тимофеевка — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Тимофеевка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Тимофеевка — посёлок в Ставропольском районе Самарской области.
 Тимофеевка — село в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Тимофеевка — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Тимофеевка — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Тимофеевка — посёлок в Коркинском районе Челябинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тимофеевка — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Тимофеевка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Тимофеевка — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Тимофеевка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Тимофеевка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Тимофеевка — село в Братском районе Николаевской области.
 Тимофеевка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Тимофеевка — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Тимофеевка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Тимофеевка — село в Лебединском районе Сумской области, ликвидировано в 1988 году.
 Тимофеевка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Тимофеевка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Тимофеевка — посёлок в Золочевском районе Харьковской области.
 Тимофеевка — село в Ивановском районе Херсонской области.

Другое 
 Тимофеевка — остановочный пункт ЮУЖД Троицкого направления Челябинской области
 Тимофеевка — род одно- или многолетних растений семейства Злаки.
 Тимофеевка — река в Томской области, Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО.
 Тимофеевка — река в Приморском крае.

См. также 
 Греково-Тимофеевка
 Малотимофеевка